

Letteratura 
 Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale  – saggio di Giorgio Agamben del 1979
 Stanze  – racconto di Antonio Tabucchi, presente nella raccolta Piccoli equivoci senza importanza

Musica 
 Stanze  – album di Ludovico Einaudi del 1992
 Stanze  – album dei Massimo Volume del 1993

Arte
 Le Stanze di Raffaello

Pagine correlate 
 Stanza